LVP (od ang. Low Visibility Procedures) – termin używany w lotnictwie. Są to procedury lotniskowe obowiązujące w przypadku małej widoczności. Procedury te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa kołującym samolotom.

Ruch lotniczy